Czwarte zawody w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się w Zaō na skoczni normalnej Yamagata. Zawody rozegrane zostały w dniach 19-21 stycznia 2018 roku, a w ich skład weszły dwa konkursy indywidualne oraz drugi w sezonie konkurs drużynowy.

Kwalifikacje, które początkowo odbyć się miały na dzień przed pierwszym konkursem zostały odwołane czego powodem była śnieżyca oraz wzmagający się wiatr. Przełożone one zostały na następny dzień i zostaną rozegrane bezpośrednio przed konkursem.

W przełożonych kwalifikacjach najlepsza była Maren Lundby. Norweżka lądując na 96 metrze jako jedyna uzyskała ponad stu punktową notę za skok. Na drugiej pozycji sklasyfikowana została Austriaczka Chiara Hölzl. Lądowała od zwyciężczyni dwa metry krócej, ale biorąc pod uwagę siłę wiatru oraz noty za styl straciła do niej ponad dwanaście punktów. Trzecie miejsce zajęła Sara Takanashi, której strata do zawodniczki wyżej wyniosła dokładnie jeden i dziewięć dziesiątych punktu. Kwalifikacje przeprowadzone zostały z 29, 31, 32 i 33 belki startowej.

Konkurs indywidualny wygrała Norweżka Maren Lundby. Oddając dwukrotnie skok ponad setny metr otrzymała wynik o ponad czterdzieści punktów lepszy od uplasowanej na miejscu drugim Chiary Hölzl. Trzecie miejsce zajęła Rosjanka Irina Awwakumowa, dla której jest to pierwsze podium w tym sezonie. Najlepszą z reprezentantek gospodarzy była czwarta Sara Takanashi, która po pierwszym skoku zajmowała miejsce trzecie. Konkurs przeprowadzony został z belki trzydziestej, dwudziestej dziewiątej oraz dwudziestej ósmej.

Drugi i ostatni konkurs drużynowy w sezonie wygrała Japonia w tym samym składzie co poprzednio tj. Sara Takanashi, Yūki Itō, Kaori Iwabuchi oraz Yūka Setō. Indywidualnie najlepszą z nich była Itō, która w swoich próbach lądowała na kolejno 89,5 i 95 metrze. Drużynowo o prawie pięćdziesiąt pięć punktów wyprzediły reprezentantki Słowenii, które zajęły drugie miejsce. Reprezentowały ją Urša Bogataj, Špela Rogelj, Nika Križnar oraz Ema Klinec. Kończąca pierwszą serię Križnar jako jedyna ze swoich rodaczek uzyskała notę ponad stu punktową. Trzecie miejsce ze stratą zaledwie dziesięciu punktów uplasowała się reprezentacja Rosji w składzie Anastasija Barannikowa, Aleksandra Kustowa, Sofja Tichonowa oraz Irina Awwakumowa. Zdecydowanie najlepszą Rosjanką w drużynie była ta ostatnia. Dwukrotnie w swoich próbach otrzymała notę ponad stu punktową a indywidualnie została sklasyfikowana na miejscu pierwszym. Zawody rozgrywano z dwudziestej siódmej, dwudziestej siódmej, dwudziestej dziewiątej i trzydziestej belki startowej. Maren Lundby w swoich skokach na prośbę trenera miała obniżoną belkę o jeden stopień w porównaniu z rywalkami. Wystartowało osiem drużyn.

Kwalifikacje do drugiego konkursu zostały odwołane zaledwie po sześciu skokach. Powodem był zbyt silny wiatr. Ostatecznie w konkursie prawo startu otrzymały wszystkie skoczkinie na liście startowej.

Drugi konkurs indywidualny wygrała ponownie Maren Lundby. Norweżka jako jedyna w konkursie poszybowała za setny metr. Drugie i trzecie miejsce zajęły Japonki Yūki Itō oraz Sara Takanashi. Różnica między nimi wyniosła zaledwie trzy dziesiąte punktu. W czołowej dziesiątce zawodów znalazły się jeszcze dwie reprezentantki gospodarzy, a mianowicie sklasyfikowana na szóstej pozycji Yūka Setō oraz na dziesiątej Kaori Iwabuchi. W konkursie wzięło udział pięćdziesiąt zawodniczek co wiązało się z odwołaniem kwalifikacji. Zawody przeprowadzono z belek od dwudziestej siódmej do trzydziestej drugiej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Zaō był Takashi Kumagai oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata Chika Yoshida wraz z asystentem, którym jest Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowały się Nadja Bożko oraz Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Konkurs drużynowy

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
2018 w Japonii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zaō